Crisis peut faire référence à:
 Crisis, une revue catholique américaine ;
 Crisis on Infinite Earths, une série en douze parties scénarisée par Marv Wolfman et dessinée par George Perez ;
 Crisis, une organisation caritative britannique qui intervient au profit des sans-abris ;
 Crisis, une série télévisée américaine ;
 Crisis, un film documentaire de 1939 sur la crise des sudètes.
 Crisis, un film américain de Nicholas Jarecki sorti en 2021

Musique 
 Crisis, groupe punk britannique ;
 Crisis, premier album studio du groupe Symbyosis ;
 Crisis, troisième album du groupe Alexisonfire.

Voir aussi